Honolulu est le nom de la plus grande ville d'Hawaii. Il peut aussi désigner :

le comté d'Honolulu
Honolulu (film, 1939), le film de 1939
, nom de plusieurs paquebots.
, nom de plusieurs navires de la Marine américaine.